Karl-August Fagerholm – politico finlandese
 Monika Fagerholm – scrittrice finlandese di lingua svedese